Badoni bezeichnet

 Rudolf Krämer-Badoni, einen deutschen Schriftsteller
 Antonio Badoni in Lecco (ABL), eine italienische Maschinenbaufabrik